Il toponimo Jerusalén, nome in lingua spagnola di Gerusalemme, può riferirsi a:

Jerusalén, comune della Colombia nel Dipartimento di Cundinamarca
Jerusalén, comune di El Salvador nel Dipartimento di La Paz